Esse – in italiano, nome della 18ª lettera dell'alfabeto latino: S

Geografia 
Esistono più comuni con questo nome:
 Esse – Comune francese nel dipartimento della Charente della Poitou-Charentes.
 Essé – comune francese  nel dipartimento di Ille-et-Vilaine  della Bretagna.
 Esse – comune del Camerun nel dipartimento di Méfou e Afamba

Musica 
 Esse – Tubo di metallo che nel fagotto, nell'oboe d'amore e nel corno inglese collega l'ancia al corpo dello strumento.